Alhassane Keita (1983), Guinees voetballer geboren in 1983
Alhassane Keita (1992), Guinees voetballer geboren in 1992